Apagão, corte do suprimento de energia elétrica numa região
 Blecaute (cantor), conhecido como "General da Banda"
 Blecaute (livro), de Marcelo Rubens Paiva
 "Blecaute" (canção), gravada por Jota Quest

Desambiguação